Махбубнагар:

 Махбубнагар — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
  Махбубнагар — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.